DSZ steht als Abkürzung für:
 Demokratická strana zelených, politische Partei in Tschechien
 Deutsche Soldaten-Zeitung, ursprünglicher Name der National-Zeitung (München)
 Deutsches Stiftungszentrum
 Druckschriften- und Zeitungsverlags GmbH, rechtsextremer Verlag in München
 DSz (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

DSZ